Байтерекский сельский округ:
 Байтерекский сельский округ — округ Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Байтерекский сельский округ — округ Зерендинского района Акмолинской области.
 Байтерекский сельский округ — округ района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Байтерекский сельский округ — округ Чиилийского района Кызылординской области.